Stop the World -- I Want to Get Off é um filme britânico de 1966, do gênero comédia musical, dirigido por Philip Saville e estrelado por Tony Tanner e Millicent Martin.

Praticamente um "teatro filmado", o filme é a transposição para as telas do musical britânico homônimo, que chegou a ter 555 apresentações na Broadway entre 1962 e 1964. O início, com a preparação dos atores para adentrar o palco, foi gravado em preto e branco. A peça em si é nas cores do Technicolor. As filmagens aconteceram no Lyric Theatre, em Londres.

Sinopse 
Em um palco circular, que alegoricamente representa o mundo, conta-se a história do Senhor Little Chap, cuja ambição única na vida é aumentar o patrimônio, sem se importar nem um pouco com o preço a pagar ou com quem pode sair ferido na empreitada. No fim das contas, quem mais se fere é ele mesmo.

Principais premiações

Elenco

Bibliografia

Ligações externas 

 
 

Filmes do Reino Unido de 1966
Filmes em língua inglesa
Filmes de comédia musical da década de 1960
Filmes de comédia musical do Reino Unido
Filmes em preto e branco
Filmes baseados em musicais
Filmes da Warner Bros.